Radnice Starého města v okrese Šumperk je pozdně renesanční budova postavená v letech 1618–1619 Adamem Hankem z Losin a Antoniem Thomou. Základní kámen byl položen roku 1618 na příkaz Elišky Petřvaldské z rodu Petřvaldských. Od 3. května 1958 je kulturní památkou.

Popis 
Stavba radnice byla zahájena roku 1618 na příkaz Elišky Petřvaldské. Tomu nasvědčuje i dobře dochovaný erb s pávem rodu Petřvaldských, přičemž majitelem v době výstavby byl Jan Petřvaldský.

K radnici náleží šestipatrová věž, na kterou vede 104 schodů. Dělí se na dolní čtyřhrannou část a horní šestihrannou. Do prvního i druhého patra vede schodiště přímo z budovy. Třetí patro má již osmihranné stěny a nacházejí se v něm hodiny. Páté patro je hlásné a věž je zakončena cibulovou bání.

Roku 1725 radnice vyhořela, a tak zanikla původní renesanční sgrafita. Když pak vyhořela po druhé, byla v roce 1895 přestavěna do nynější podoby.

Reference

Externí odkazy 
 

Radnice v Olomouckém kraji
Renesanční radnice v Česku
Kulturní památky v okrese Šumperk
Stavby ve Starém Městě (okres Šumperk)